ECM se lahko nanaša na:

Enterprise Content Management, koncept upravljanja z elektronskimi poslovnimi vsebinami (informatika);
Electronic Counter Measure, tehnologija in tehnika za elektronsko motenje sovražnikove elektronske tehnike;
ECM (založba), glasbena založba.